1268 км, 1268-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1268 км — блок-пост, Октябрьская железная дорога (город Апатиты, Мурманская область). Код 015646.
 1268 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Одесская железная дорога (Одесская область). Код 401115.